Cablevisión (o Cablevision, sin tilde) puede referirse a los siguientes proveedores de televisión por cable, de América:

 Cablevisión, en Argentina.
 Cablevisión, en Chile.
 Cablevision (sin tilde), en Estados Unidos.
 Cablevisión, en México.
 Cablevisión, en Paraguay.
 Cablevisión, en Uruguay.

Además, puede hacer referencia a los siguientes proveedores de televisión por cable, también de América:

 Cablevisión Ibagué, en Colombia.
 Cablevisión del Norte, en Guatemala.